

Persone
 Adriano Casadei – partigiano italiano
 Alberto Casadei (n. 1963), critico italiano;
 Alberto Casadei (n. 1984), pallavolista italiano
 Alessandro Casadei – ex calciatore sammarinese
 Daniele Casadei – cestista italiano
 Luciano Casadei – calciatore italiano
 Maceo Casadei – pittore italiano
 Marco Casadei – calciatore sammarinese
 Mattia Casadei – pilota motociclistico italiano
 Mirko Casadei – cantante italiano, pronipote di Secondo Casadei
 Raoul Casadei – musicista e compositore italiano, nipote di Secondo Casadei
 Riccarda Casadei – produttrice discografica italiana, figlia di Secondo Casadei
 Secondo Casadei – musicista italiano

Altro 
 Casadei – cognome italiano
 Casadei Calzature – azienda italiana di calzature

Pagine correlate 
 Alberto Casadei